Finnträsket kan syfta på ett antal insjöar i Finland och Sverige:

Finland
Finnträsk, Kyrkslätt, sjö i Kyrkslätts kommun, Nyland,  (81 ha)

Sverige

Finnträsket (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (1,26 km²)
Finnträsk, by vid denna sjö, 
Finnträsket (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (59,3 ha)
Finnträsket (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (30 ha)
Finnträsket (Hortlax socken, Norrbotten, 723803-175962), sjö i Piteå kommun,  (83,1 ha)
Finnträsket (Hortlax socken, Norrbotten, 723836-175865), sjö i Piteå kommun och Skellefteå kommun,  (3,59 km²)
Finnträsket (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun och Älvsbyns kommun,  (2,26 km²)
Lill-Finnträsket, sjö i Piteå kommun,  (67,3 ha)

Se även
Finnträskån
Finnsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn